Ирума — многозначный термин:
 Yiruma — южнокорейский пианист и композитор.
 Ирума (город) — город в префектуре Сайтама, Япония.
 Ирума (уезд) — уезд в префектуре Сайтама, Япония.